Hafenplatz kann stehen für:

 Hafenplatz (Hanau)
 Hafenplatz (Berlin-Kreuzberg), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kreuzberg
 ursprünglich geplanter Name für den dortigen U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park
 Hafenplatz (Berlin-Spandau), existierte bis 1961 am heutigen Wröhmännerpark

Hafenplatz kann allgemein beschreiben:
 einen Platz an einem Hafen
 einen Ort, an dem es einen Hafen gibt oder der als Hafen genutzt werden könnte oder genutzt wurde